jóslat egy bizonyos esemény jövőbeni bekövetkezésére vonatkozó kijelentés vagy állítás

Irodalom
 Jóslat Komjáthy Jenő kiadatlan verse
 A jóslat (1875) Csiky Gergely színműve

Albumok
 Jóslat (1984) Cseh Tamás 1981-es koncertalbuma 
 Jóslat (1994) a Bonanza Banzai utolsó stúdióalbuma
 Jóslat a Metrón (2003) Cseh Tamás koncertlemeze

Film
A jóslat (2006) Cliff Martinez, Mark Fergus, Hawk Ostby thriller-filmdrámája